Die Verbandsliga Niederrhein 1964/65 war die 9. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Diese Liga stellte zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der VfB Bottrop wurde Niederrheinmeister und stieg auf in die Regionalliga West. Eintracht Duisburg, die SpVgg Sterkrade-Nord, der SV Neukirchen und der Duisburger FV 08 stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1965/66 Viktoria Wuppertal, der BV Osterfeld und der SV Mönchengladbach auf. Aus der Regionalliga-West kam Absteiger Homberger SV hinzu.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1964/65 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1964/65
Fußball-Verbandsliga Niederrhein